Vineyard bezeichnet:

 die charismatische Gemeindegründungsbewegung Vineyard
 ein Konfigurationswerkzeug für Wine (Windows Emulator) – als Ersatz für winecfg

die Orte:

 Vineyard (Arkansas)
 Vineyard (Los Angeles County, Kalifornien)
 Vineyard (Sacramento County, Kalifornien)
 Vineyard (Jessamine County, Kentucky)
 Vineyard (Butler County, Kentucky)
 Vineyard (New York)
 Vineyard (Pennsylvania)
 Vineyard (Texas)
 Vineyard (Davis County, Utah)
 Vineyard (Utah County, Utah)

Weitere Ortschaften:

 The Vineyards im US-Bundesstaat Alabama
 Vineyard Crossroads im US-Bundesstaat Georgia
 Vineyard Creek im US-Bundesstaat Georgia
 New Vineyard im US-Bundesstaat Maine
 Vineyard Haven im US-Bundesstaat Massachusetts
 Vineyard Hills im US-Bundesstaat Ohio
 Vineyards (Collier County, Florida) im US-Bundesstaat Florida
 Vineyards (Hillsborough Country, Florida) im US-Bundesstaat Florida

Vineyard ist der Familienname von:
 George H. Vineyard (1920–1987), US-amerikanischer theoretischer Festkörperphysiker

Siehe auch:
 Vineyard Township